Municipio de Sverdrup puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sverdrup (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Griggs.
 Municipio de Sverdrup (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Sverdrup (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.